E27 steht für:

 Europastraße 27, von Belfort in Frankreich nach Aosta in Italien
 eine Schraubgewindeform für Leuchtmittel, benannt nach seinem Erfinder Thomas Edison (E) mit einem Außendurchmesser von 27mm, siehe Lampensockel
 Sonstige Krankheiten der Nebenniere nach dem ICD-10-Code
 HMS E27, ein britisches U-Boot

E27